

Musique 
 La sanza, instrument de musique africain.

Toponyme 
 Sanza, ville d’Italie.

Homophones